

Гуляйполе — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Гуляйполе — місто, Запорізька область, Пологівський район (до 2020 року — адміністративний центр ліквідованого Гуляйпільського району)
 Гуляйполе — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Гуляйполе — село, Полтавська область, Кременчуцький район
 Гуляйполе — село, Черкаська область, Звенигородський район
 Гуляй Поле — село, Харківська область, Харківський район
 Гуляйполе — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

 Гуляйполе — колишній хутір, приєднаний до села Богданівка Тернопільської області (виведений з облікових даних)